Pfarrkirche Klagenfurt-St. Peter steht für folgende Kirchengebäude in der Stadt Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten:

 Alte Pfarrkirche Klagenfurt-St. Peter
 Neue Pfarrkirche Klagenfurt-St. Peter